Бэ́йли Мэ́дисон (; род. 15 октября 1999, Форт-Лодердейл, Флорида, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям Мэй Белль Ааронс в фильме «Мост в Терабитию» и Салли в фильме ужасов «Не бойся темноты».

Биография 
Мать Бэйли — Патрисия Виллиамс Райли. У Бэйли есть две сестры (одна из которых актриса Кэйтлин Райли) и четыре брата, (двое из которых Шон Мэдисон Райли и Конор Мэдисон Райли). У неё есть племянница Райли Грейс Виласусо — дочь Кэйтлин Райли и Джорди Виласусо, и племянник Лиам Патрик Райли, сын Шона Мэдисона Райли и Саманты Линн Райли.

В фильме «Одинокие сердца» Мэдисон сыграла роль Рейнелл, девочки, брошенной в центр преступного мира. Она также сыграла младшую сестру главного героя, которого сыграл Джош Хатчерсон, в фильме «Мост в Терабитию». В 2013—2014 годах она играла одну из основных ролей в ситкоме «Третья жена» с Малин Акерман.

С сентября 2016 года встречалась с актёром Алексом Лэнгом.

С 2019 года состоит в отношения с гитаристом группы NewHopeClub, Блэйком Ричардсоном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США